Ба́зы́ле́в () — фамилия белорусского происхождения; образована от имени Базыль (). Известные носители:

 Базылев, Владимир Николаевич (род. 1958) — российский филолог, профессор.
 Базылев, Вячеслав Тимофеевич (1919—1989) — советский геометр, профессор МГПИ имени В. И. Ленина, автор учебников.
 
 Базылев, Иван Кириллович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Базылев, Николай Иванович (1914—1988) — украинский живописец и график.
  (род. 1952) — украинский живописец.

Примечания